Murnaghan ist der Familienname folgender Personen:

 Dermot Murnaghan (* 1957), britischer Journalist und Fernsehmoderator

 George Murnaghan (1847–1929), irischer Politiker
 Sheelagh Mary Murnaghan (1924–1993), nordirische Politikerin